Chunga’s Revenge () — третий сольный альбом Фрэнка Заппы, выпущенный в 1970 году. Это первый альбом Заппы, в котором появляется дуэт Фло и Эдди, бывших участников группы The Turtles. Chunga’s Revenge представляет собой уход Заппы от политической сатиры, характерной для его работ 1960-х с группой The Mothers of Invention, а в музыкальном отношении уход от джаз-фьюжн альбома Hot Rats.

Об альбоме 
Материал, представляемый в Chunga’s Revenge эклектичен по своему характеру. Здесь два гитарных джэма («Transylvania Boogie» и заглавный трек), блюзовая «Road Ladies», джазовая интерлюдия «Twenty Small Cigars» (когда-то забракованная на записи альбома Hot Rats), авангардная концертная импровизация (многочастная «The Nancy and Mary Music», которая, на самом деле, является выборкой из Кинг Конга) и несколько поп-номеров («Tell Me You Love Me», «Would You Go All the Way?», «Rudy Wants to Buy Yez a Drink», «Sharleena»).

Все вокальные номера на одну тему — секс и беспорядочные знакомства с групи и, как Заппа отметил на конверте альбома, представляют собой предварительный просмотр грядущего следом фильма-альбома 200 Motels. Предполагалось, что часть Chunga’s Revenge украсит этот фильм, однако в окончательный монтаж не попала.

Список композиций

Участники записи 
 Фрэнк Заппа — гитара, клавесин, ударные, вокал, Condor
 Макс Бенетт — бас-гитара
 Джордж Дюк — орган, тромбон, электрическое фортепиано, звуковые эффекты, вокал
 Эйнсли Данбар — ударные, бубен
 Джон Гвирин — ударные («Twenty Small Cigars»)
 Дон Харрис — электрическая скрипка, орган
 Говард Кейлан — вокал
 Марк Волман — вокал
 Джефф Симмонс — бас-гитара, вокал
 Иэн Андервуд — орган, гитара, фортепиано, ритм-гитара, электрическое фортепиано, саксофон-альт, саксофон-тенор, духовой орган

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Фрэнка Заппы
Альбомы 1970 года
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Reprise Records
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Заппой
Альбомы Bizarre Records